Kriesche ist der Familienname folgender Personen:

 Johann David Kriesche (1715–1790), deutscher Stück- und Glockengießer
 Alma Kriesche (1844–1923), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Ernst Kriesche (1849–1935), deutscher Architekt
 Louis Kriesche († 1918), Dirigent des Reichsamts für die Verwaltung der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 Klaus Kriesche (1932–2011), deutscher Pädagoge und Kommunalpolitiker
 Richard Kriesche (* 1940), österreichischer Künstler, Kunst- und Medientheoretiker